Einhorn puede referirse a:

  Eddie Einhorn (1936-2016), magnate del béisbol;
  Das letzte Einhorn, cantante alemán; o
  Reacción de Einhorn-Brunner, reacción orgánica.